Łozówka – gatunek ptaka
Białoruś:
 Łozówka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim
 Łozówka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.
 Łozówka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze. 
Łozówka – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja. 
Łozówka – wieś  w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie. 
Łozówka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody. 
Łozówka – dawna kolonia w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Lubań. 
Ukraina:
 Łozówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podwołoczyskim
 Łozówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie trembowelskim